Plusieurs classes de navires se sont appelées classe River.

Destroyers 
 la classe River, une classe de destroyers de la Royal Navy construits au début du  et ayant servi durant la Première Guerre mondiale
 la classe River, une classe de destroyers de la Marine royale canadienne ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale
 la classe River, une classe de destroyers d'escorte construits pour la Royal Australian Navy après la Seconde Guerre mondiale
 la classe River, une classe de destroyers torpilleurs de la Royal Australian Navy ayant servi pendant la Première Guerre mondiale

Frégates 
 la classe River, une classe de frégates construites pendant la Seconde Guerre mondiale et ayant servi dans différentes marines alliées

Démineurs 
 la classe River, une classe de dragueur de mines de la Royal Navy construits durant les années 1980

Patrouilleurs 
 la classe River, une classe de patrouilleurs de la Royal Navy construits dans les années 2000

Sous-marins 
 la classe River, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits entre les deux guerres mondiales

Voir aussi 	
 une classe de locomotives